Лупита, Гранха има више значења:

 Лупита, Гранха (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лупита, Гранха (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику